

Sciences et techniques 
En biologie :
 le meunier, ou pinot meunier, est un cépage répandu dans le vignoble de Champagne, en France ;
 le Meunier (Clitopilus prunulus) est un champignon comestible à forte odeur de farine fraîche ;
 Meunier est un nom vernaculaire du poisson Squalius cephalus, et une partie du nom vernaculaires d'autres poissons, dont Catostomus sp. (le Meunier de salish) et Catostomus catostomus (le Meunier rouge).

Culture et société 
 Un meunier est un professionnel de la fabrication de farine ou d'huile.
 Le musée Meunier est un musée consacré à Constantin Meunier, un peintre et sculpteur belge.

Patronyme

A-B 
 Achille Dauphin-Meunier (1906-1984), économiste français ;
 Adrien Meunier (1905-1971), député fédéral de Papineau au Québec ;
 Alice Meunier (1979-), chercheuse française en biologie cellulaire ;
 Alphonse Meunier (1857-1918), botaniste belge, professeur à l'Université catholique de Louvain ;
 André Meunier (1905-1944), élu socialiste et résistant bordelais, mort en déportation ;
 Antoine Meunier (1765-1808), dessinateur et architecte, aquarelliste, graveur et cartographe
 Arnaud Meunier (1973-), metteur en scène français ;
 Benoît Meunier (1768-1848), général français ;
 Bernard Meunier (1947-), chimiste français ;

C-F 
  ;
  ;
 Constantin Meunier (1831-1905), peintre et sculpteur belge ;
 Denise Meunier (1918-2022), résistante dieppoise et institutrice française ;
 Enny Meunier (1912-1996), actrice néerlandaise ;
 Fanny Meunier (1961-), actrice française ;
 Fernand Meunier (1868-1926) entomologiste et paléotologue belge ;
 Francis Meunier (1924-1995), peintre surréaliste français ;
 Frédérique Meunier (1960-), femme politique française ;

G-H 
 Gary Meunier (1983-), handballeur français ;
 Geneviève Meunier (1959-), femme politique belge ;
  ;
 Georgette Meunier (1859-1951), peintre belge ;
  ;
 Hugues Meunier (1721-1792), général de brigade français, père du général ci-dessous ;
 Hugues Alexandre Joseph Meunier (1751-1831), général de division français ;
 Hyacinthe-Eugène Meunier (1846-1906), peintre et écrivain français ;

J-L 
 Jean Meunier (1906-1975), homme politique français ;
 Jean-Charles Meunier (1934-2001), cinéaste, réalisateur, scénariste et animateur de film d'animation français ;
 Jean Marceau Meunier (1750-1814), un homme politique français ;
 Jean Meunier (historien), , Conseiller et avocat du roi au bailliage d'Autun, historien, auteur d'un ouvrage sur l'histoire de la ville d'Autun à parution posthume en 1660 ;
 Jean-Henri Meunier (1949-), réalisateur français ;
 Jordan Meunier (1993-), freestyler football professionnel français ;
 Laurent Meunier (1979-), joueur de hockey sur glace français ;
 Lionel Meunier (1981-), basse et chef d'orchestre français ;
 Louis Meunier (19?-), réalisateur et écrivain français ;
 Lucien-Victor Meunier (1857-1930), journaliste, romancier et dramaturge français ;

O-P 
 Olivier Meunier (1972-2001), boxeur français ;
 Opaline Meunier (1993-), femme politique belge; 
 Ophélie Meunier (1987-), journaliste, animatrice de télévision et ancien mannequin français ;
  ;
  ;
  ;
  ;

S-Z 
 Suzanne Meunier (1888-1974), peintre et illustratrice française ;
 Stanislas Meunier (1843-1925), géologue français ;
 Stéphane Meunier (1961-), journaliste français ;
 Sylvain Meunier (1949-), romancier québécois ;
 Théodule Meunier (1860-1907), anarchiste français ;
 
 Victor Meunier (1817-1903), écrivain scientifique français ;
 Victor Joseph Antoine Meunier (1848-1916), général français de la Première Guerre mondiale, mort pour la France.

Voir aussi 
Termes de même sens dans d’autres langues :
 Miliner ou Le Milinaire, patronyme breton ;
 Molder ou , patronyme flamand ;
 , patronyme anglais ;
 , patronyme allemand ;
 , patronyme hispanique ;
 , patronyme italien.

Patronyme français